Ву́лиця Ме́чникова — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Мечникова — вулиця у місті Вінниця.
 Вулиця Мечникова — вулиця у місті Дніпро.
 Вулиця Мечникова — вулиця у місті Донецьк.
 Вулиця Мечникова — вулиця у місті Запоріжжя.
 Вулиця Мечникова — вулиця у місті Київ.
 Вулиця Мечникова — вулиця у місті Кропивницькому.
 Вулиця Мечникова — вулиця у місті Луганськ.
 Вулиця Мечникова — вулиця у місті Луцьк.
 Вулиця Мечникова — вулиця у місті Львів.
 Вулиця Мечникова — вулиця у місті Одеса.
 Вулиця Мечникова — вулиця у місті Ужгород.
 Вулиця Мечникова — вулиця у місті Черкаси.
 Вулиця Мечникова — вулиця у місті Чернівці.

Вулиці в Україні
Вулиці, названі на честь людей